Športski kuglački klub Podravka (ŠKK Podravka; ŠKK Podravka Koprivnica; Podravka Koprivnica; Podravka) je ženski kuglački klub iz Koprivnice, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjeće u Prvoj hrvatskoj kuglačkoj ligi za žene.

O klubu 
Kuglački klub pri tvornici "Podravka" je osnovan 1966. godine. Od osamostaljenja Hrvatske ženska ekipa "Podravke" je postala jedna od najuspješnijih ekipa - višestruke ekipne i pojedinačne prvakinje Hrvatske.

Uspjesi 
 Liga prvakonja
 drugoplasirane: 2004., 2007. 

 Europski kup 
 drugoplasirane: 1999. 

 NBC kup 
 drugoplasirane: 2010. 

 Prva A / Prva hrvatska liga 
 prvakinje: 1997./98., 1999./2000., 2002./03., 2003./04., 2004./05., 2006./07., 2007./08. 
 doprvakinje: 1994./95., 1998./99., 2001./02., 2005./06. 

 Kup Hrvatske 
 pobjednice: 2018./19. 
 finalistice: 2009./10., 2015./16.

Pregled plasmana po sezonama  

 Rezervna ekipa

Poznate igračice

Unutrašnje poveznice  
 Športski kuglački klub Podravka Koprivnica (muškarci)

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Športski kuglački klub Podravka 
 sportilus.com, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB PODRAVKA KOPRIVNICA 
 kuglacki-savez-kkz.hr, Kategorija: ŠKK Podravka  
 zsu-kc.hr, Kategorija: Športski kuglački klub PODRAVKA  
 epodravina.hr, Kuglački klub Podravka

Izvori 
 pressedan.unin.hr, Kuglašice u iščekivanju 50. godišnjice, ojavljeno 26. svibnja 2015., pristupljeno 26. lipnja 2019. 
 bisnode.hr, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB "PODRAVKA" KOPRIVNICA 
 poslovna.hr, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB PODRAVKA KOPRIVNICA 
  

Podravka
Podravka
Podravka